Анатолий Павлович Демидов, 4-й князь Сан-Донато (, вилла Сан-Донато, Италия — 27 октября 1943 года, Марсель, Франция) — член рода российских предпринимателей Демидовых, последний князь Сан-Донато (март-октябрь 1943 года) и последний мужской представитель ветви Демидовых-Сан-Донато.

Биография 
Анатолий Демидов, третий сын Павла Павловича Демидова, 2-го князя Сан-Донато, родился от его второй жены Елены Петровны (ур. Трубецкой). Был назван в честь своего знаменитого двоюродного деда Анатолия Николаевича Демидова, 1-го князя.

Он родился 31 октября 1874 г. в итальянском имении Сан-Донато, где постоянно проживала его семья, и был крещён там же, в Никольской церкви, 1 декабря 1874 г. Его крестным отцом стал шталмейстер граф Григорий Александрович Строганов, а крестной матерью — племянница Наполеона принцесса Матильда Демидова, названная в метрике «Матильдой Иеронимовной Бонапарте, вдовой князя Анатолия».

Его отец умер, когда Анатолию было только 11 лет, и княжеский титул унаследовал его старший брат Елим. Следующий в очередности сын Павла, Николай, прожил всего два года (1872—1874), таким образом, Анатолий оказался следующим в очереди на княжеский титул, который он в итоге и унаследовал после бездетного Елима, умершего в 1943 году. (Анатолий оставил только дочерей, и род в итоге пресекся).

До 1917 года 
До революции молодой Анатолий некоторое время проживал в Тагиле. Историк Нижнего Тагила и находившихся там демидовских заводов пишет, что Анатолий до революции оказался владельцем 255 паев (у Елима было 580 паев), но, «в отличие от старшего брата, даже и не заявлял о своем интересе к делу». Металлург В. Е. Грум-Гржимайло вспоминал, что Анатолий сначала подолгу живал в Тагиле, но он был ещё беспутнее Елима: «его компанию составлял лакей, с которым он устроил парусную лодку и целыми днями катался по Тагильскому пруду». В 1894 году двадцатилетний Анатолий женился на Евгении Подменер, дочери Клементия Григорьевича Подменера, купца 1-й гильдии, директора Русского для внешней торговли банка, члена правления страхового общества «Россия», совладельца Чонгарских соляных промыслов, потомственного почётного гражданина.

Старший брат Елим был вынужден заниматься делами безалаберного младшего. Его переписка с доверенным лицом П. Кузьминым обрисовывает черты характера Анатолия. 10 марта 1895 года П. Кузьмин пишет: «Анатолий Павлович по-прежнему занимается, по временам продолжает увлекаться цыганским хором и преподносит корзины цветов цыганкам, что нередко вызывает некоторый спор со мной, так как я отказываюсь платить за эти корзины (по 150 рублей), а карманных денег у него не хватает. Согласно Вашему разговору с П. П. Дурново, денежные дела Анатолия приводятся в порядок; Анатолий теперь постоянно говорит об экзаменах, вполне уверен, что выдержит их, но никак не может решить, в какой полк ему поступать — в Лейб-Гусарский или в Гродненские гусары (в Варшаву) или же в Нижегородские драгуны на Кавказе». В письме от 14 марта Кузьмин продолжает: «Вопрос об экзаменах Анатолию наконец решен, то есть удалось устроить с помощью П. П. Толстого, чтобы Анатолию экзамены назначили при 1-м Кадетском корпусе, так как ни при каком другом он не выдержал бы их. Страшно только одно, как бы Анатолий не отказался ехать на экзамены, так как последнее время он занят цыганкою; денег на неё и из-за неё потратил массу (думаю, тысяч около 30). Я теперь узнал, как он добывает деньги; он, как и обещал Вам, ни одного векселя не подписал, но берет в разных магазинах вещи (преимущественно бриллианты) и отдает их цыганке, а при необходимости иметь наличные деньги закладывает эти вещи через своих милых товарищей… Разумеется, экзамены его будут одна лишь комедия». Письмо от 25 апреля: «Все приготовлено так, чтобы экзамены прошли благополучно, лишь бы Анатолий не отказался ехать на них и отвечать хотя бы что-нибудь на экзамене… Конечно, вся эта проделка будет стоить довольно больших денег, да делать нечего… От пьянства у Анатолия нехорошие нервные припадки и сердцебиение… Сердце у него демидовское — доброе, но уж очень он безалаберен. Он крайне самоуверен и убежден, что умнее, логичнее и опытнее его нет человека на свете…».

В итоге Анатолий оказался в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, но провел там совсем немного времени. (Его младший брат Павел, если верить Грум-Гржимайло, служил там же).

Бросив службу, Анатолий поселился заграницей.

После 1917 года 
В окрестностях Терийоки (совр. Зеленогорск), в Ваммельсуу (ныне п. Серово) находится бывшая вилла его тестя К. Г. Подменера, которую он передал зятю в приданое за дочерью. «Это явно только малая часть участка Подменера, определить весь дореволюционный участок, с парком и часовней, пока не удалось. Возможно, это вся прибрежная полоса в этом районе», указывают краеведы. Дом представляет собой одноэтажную дачу. В доме сохранились две изразцовые печи.

Судя по публикациям краеведов, Анатолий оказался в эмиграции естественным путем, будучи в Ваммельсуу в тот момент, когда Финляндия отделилась (эта территория оставалась частью Финляндии до 1944). Кяхёнен (допуская анахронизмы в титуловании и, видимо, в датировке) пишет об этом «дачном» периоде его жизни, что Анатолий «также принадлежал к высшему свету терийокской эмиграции, хотя жил на стороне Ваммельсуу. Ещё до революции он владел дачей на побережье западной границы Тюрисевя. Там же он жил ещё и после революции. У княгини были ценные украшения, в том числе и драгоценное ожерелье, которому в Финляндии не нашлось покупателя. Его переправили для продажи в Германию, но как только сделка совершилась, немецкие деньги потеряли ценность и княгиня лишилась огромного состояния. Князь был коллекционером. В его наследстве было в том числе 400 тростей, от суковатой дубины до трости с золотым набалдашником. После смерти князя княгиня с дочкой перебралась во Францию, где у них тоже была дача». (Три дочери Анатолия вышли замуж за французов в 1926, 1927 и 1933 годах). В послевоенный период в вилле Подменера (Демидова) располагался дом отдыха рабочих Ижорского завода, в 1956 году здание перешло в пользование детского сада № 43 Дзержинского района. До 2006 года использовалось для размещения выездного летнего детского лагеря. По состоянию на 2016 год здание принадлежало детскому саду № 123 Центрального района Санкт-Петербурга. Здание не используется и законсервировано, в 2016 году было признано памятником регионального значения.

Проживавший в Греции Елим скончался в марте 1943 года, передав титул младшему брату, однако Анатолий оставался держателем княжеского титула недолго, умерев в октябре того же года. Не указывается, успел ли он вступить во владение каким-либо оставшимся фамильным имуществом, и что именно на тот момент сохранялось. Скажем, во время Второй мировой войны фамильная вилла Сан-Донато была разорена квартировавшими в ней немцами. После войны вилла отошла к флорентийской администрации (виллу Пратолино мать уже давно подарила его сестре Марии Павловне Демидовой). Имущество рода Демидовых, в том числе картины известных мастеров, наследовалось по женской линии, в особенности, через сестер Елима и Анатоля и их потомков (в том числе племянника Павла Югославского, женатого на Ольге Греческой).

Брак и дети 
1 февраля 1894 года в Петербурге Демидов вступил в брак с Евгенией Клементьевной Подменер (12 декабря 1871, Санкт-Петербург — 13 октября 1958, Ницца). В браке родились дочери:

 Елена Анатольевна Демидова (род. 15/28 августа 1901, Санкт-Петербург; ум. 26 июня 1970, Монреаль), вступившая в брак 29 июля 1926 в Ницце с Полем Рене Жоффруа (Paul René Geoffroy; род. 2 мая 1903, Ньон (Франция); ум. 27 октября 1991, Монреаль), умерла без потомства.
 Евгения Анатольевна Демидова (род. 12/25 сентября 1902, Санкт-Петербург; ум. 25 апреля 1955, Казу-ле-Безье (:fr:Cazouls-lès-Béziers)), вступившая в брак в Ницце 29 сентября 1927 с Жаном Жербером (Jean Gerber; род. 2 февраля 1905, Севастополь; ум. 9 сентября 1981, Женева), оставила потомство.
 Аврора Анатольевна Демидова (род. 11 декабря 1909, Висбаден; ум. 17 марта 1944, Марсель), вступившая в брак в Марселе 29 июля 1933 с Жаном Жиро (Jean Giraud; род. 26 октября 1912, Марсель; ум. 5 февраля 1962, Ницца), оставила потомство.

Генеалогия

Примечания 

Анатолий Павлович
Князья России